Milorad Ognjanov egykori jugoszláv labdarúgóedző. Az 1941-42-es bajnokság során ő volt az Újvidéki AC edzője.

Források 
 
 

Jugoszláv labdarúgóedzők